Oncosporella är ett släkte av svampar. Oncosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Oncosporella